Alessandra Negrini (née en 1970), actrice brésilienne
 Antonio Negrini (1903-1994), coureur cycliste italien
 Chiara Negrini (née en 1979), joueuse italienne de volley-ball
 Vincenzo Negrini (1804-1840), baryton-basse italien